Paige – angielskie imię, odmiana imienia "Page", spotykana jest także wersja "Payge".  Współcześnie imię zazwyczaj jest nadawane kobietom, choć tradycyjnie uważane jest za "unisex".

Osoby o imieniu Paige:
 Paige Davis – amerykańska aktorka
 Paige Kreegel – amerykańska polityk
 Paige Moss – amerykańska aktorka
 Paige Summers – amerykańska modelka
 Paige Turco – amerykańska aktorka
 Paige Matthews – fikcyjna postać z serialu Czarodziejki
 Paige (Saraya Jade Bevis) – brytyjska wrestlerka, występująca w federacji WWE

Zobacz też 
 Jennifer Paige

Imiona angielskie